Mulden ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 in Polen:
 Mołdzie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Mulden, bis 1938: Moldzien, Kreis Lyck)
 in Russland:
 Perewalowo (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Mulden, bis 1938: Muldszen/Muldschen, Kreis Gerdauen)